– japoński łyżwiarz figurowy startujący w konkurencji solistów. Mistrz czterech kontynentów (2014), srebrny medalista zimowych igrzysk azjatyckich (2011), medalista zawodów z cyklu Grand Prix, pięciokrotny brązowy medalista mistrzostw swojego kraju. Zakończył karierę amatorską 16 marca 2018 roku.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Japońscy łyżwiarze figurowi
Ludzie urodzeni w Chibie
Ludzie sportu związani z Okayamą
Urodzeni w 1991